Koče je ime več naselij v Sloveniji:

 Koče, občina Kočevje
 Koče, občina Postojna

naselja v Sloveniji